Джозеф Фабрис Ондоа Эбого (; род. 24 декабря 1995 года в Яунде) — камерунский футболист, вратарь латвийского футбольного клуба «Ауда», выступающего в аренде за Истра 1961 и национальной сборной Камеруна. Обладатель Кубка африканских наций 2017, включён в символическую сборную этого турнира.

Уже в восемнадцатилетнем возрасте был вызвал на сборы в Сборную Камеруна, и сразу же сыграл свой первый матч на отбор к Кубку африканских наций, отыграв все 90 минут «насухо».

Карьера футболиста

Ранняя карьера 
Фабрис является воспитанником знаменитого фонда Самуэля Это’О. В период с 2006 по 2008 год в составе молодёжных камерунских сборных он принял участие в ряде товарищеских турниров на территории Испании. Вместе со своей командой ему удалось стать победителем соревнований на острове Лансароте (победа в финале над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0) и в Ируне (победа в финале над «Эспаньолом» со счётом 1:0), где Ондоа был признан лучшим вратарём турнира. В то же самое время, было два подряд поражения в финалах от «Барселоны» в Леоне (0:1 и 1:4).

Итак, в 2009 году Ондоа оказался в столице Каталонии. Его два года в Cadete были просто замечательными, как на персональном уровне, так и на командном. В Cadete B Фабрис Ондоа выиграл все, что только можно на национальном уровне. Второй сезон с Cadete A в плане успехов стал продолжением предыдущего. Кроме того, на традиционном пасхальном турнире MIC (Международный Кубок Средиземноморья) блестящая игра Фабриса в серии послематчевых пенальти позволила «Барселоне» одолеть в финале «Эспаньол». А в конце сезона был выигран и Кубок Каталонии. И снова у «попугаев», и снова благодаря двум отбитым с 11-метровой отметки ударам.

«Барселона Б» 
По окончания сезона 2013/2014 Фабрис был переведён во вторую команду «Барселоны».

«Севилья Б» 
Летом 2016 года Ондоа был арендован командой из Сегунды «Севильей Б» на один сезон.

18 марта 2017 года дебютировал за вторую команду «Севильи» в матче Второй лиги Испании против «Сарагосы», который закончился со счётом 2:1 в пользу андалусийского клуба. Сам вратарь на 88 минуте заработал удаление (за две жёлтые карточки). Это удаление стало для него первым в карьере.

Карьера в сборной 
Впервые Фабриса вызвали в сборную ещё зимой 2012 года, но дебютировать ему тогда не довелось. Дебют Ондоа в национальной сборной Камеруна состоялся 6 сентября 2014 года в матче против сборной ДР Конго.

Кубок африканских наций 2015 
Ондоа со своей сборной успешно квалифицировался на Кубок африканских наций 2015, проходивший в Экваториальной Гвинее. Фабрис играл все девяносто минут в трёх матчах группового этапа против Мали (1:1), Гвинеи (1:1) и Кот-д’Ивуара (0:1), пропустив в каждой из этих встреч. Сборная заняла последнее место, набрав два очка и потеряв все шансы на выход плей-офф.

Кубок африканских наций 2017 
Спустя два года, сборная Камеруна снова попала на Кубок африканских наций, местом проведения которого был выбран Габон. Как и в 2015 году, Ондоа является основным голкипером своей команды. На этот раз Камерун вышел из группы со второго места, сыграв вничью со сборными Буркина-Фасо (1:1) и Габона (0:0), а также победив в труднейшем поединке Гвинея-Бисау (2:1). В четвертьфинале в матче против сборной Сенегала, победитель был определён лишь в серии пенальти. Основное время было закончено со счётом 0:0, а в послематчевых пенальти сильнее был Камерун (5:4). На счету Фабриса победное спасение после удара Садио Мане. В полуфинал Камерун успешно обыграл Гану (2:0).

Личная жизнь 
У Фабриса есть двоюродный брат — Андре Онана. Он выступает за «Аякс».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборные

Достижения

Международные 
  Камерун
 Обладатель Кубка африканских наций (1): 2017

Личные 
 Символическая сборная Кубка африканских наций 2017

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на National Football Teams 
 
 Профиль на Zerozero

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Ауда»